Washington Open 2021, właśc. Citi Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 2021 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 046 340 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Stanach Zjednoczonych